Grubenhagen bezeichnet:

 Fürstentum Grubenhagen, welfisches Teilfürstentum des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg

Grubenhagen ist Name oder Namensbestandteil folgender Orte:
 Grubenhagen, Ortsteil der Gemeinde Weitenhagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Kirch Grubenhagen, Ortsteil der Gemeinde Vollrathsruhe im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Schloss Grubenhagen, Ortsteil der Gemeinde Vollrathsruhe im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern

Grubenhagen ist der Name folgender Personen:
 Anna von Braunschweig-Grubenhagen (1414–1474), Herzogin von Bayern-München
 Walter von Grubenhagen, Administrator des Deutschen Ordens